Mildred Pierce (boek) - een boek van James M. Cain uit 1941
 Mildred Pierce (film) - een film uit 1945, gebaseerd op het boek
 Mildred Pierce (televisieserie) - een miniserie uit 2011